3V steht für:
 3V (Unternehmen), Italien
 3V, IATA-Code von ASL Airlines Belgium

3V